Habersatter ist der Familienname folgender Personen:

 Brigitte Habersatter (* 1954), österreichische Skirennläuferin, siehe Brigitte Totschnig
 Christian Habersatter, österreichischer Militär
 Walter Habersatter (1930–2018), österreichischer Skispringer und Skisprungtrainer